Duplicita slovo z latiny duplicatus, duplico, podle použitého významu znamená obecně zdvojení, dvojitost, dvojčetnost případně dvojkolejnost; tedy případ, kdy je jeden stav, objekt nebo předmět ve dvou nebo více exemplářích.

V lékařství se používá výraz zdvojení v patologické anatomii, což je vrozená vývojová odchylka plodu, kdy v těle jedince dojde k částečnému nebo úplnému zdvojení orgánů, a nebo končetin.

Oblasti duplicity:

 Umění
 Duplikát obrazu – kopie obrazu určená k prodeji nebo zapůjčení

Biologie a genetika
 Genová duplikace – proces, který může vyústit ve volné mutace
 Chromozomální zdvojení – může způsobit Bloomův syndrom a Rettův syndrom
 Polyploidie – jev známý také jako starověký genom zdvojení
 Střevní zdvojení cysty – některé části gastrointenstinálního traktu
 Diprosopus – forma dvojčat, kraniofaciální zdvojení
 Diphallia – zdravotní stav, také známý jako penilní zdvojení

Výpočetní technika
 Duplicitní kód zdrojového kódu – výskyt sekvence kódu ve více než jedné části programu
 Duplicitní znaky – kódování Unicode

Matematika
 Duplikace matice – lineární transformace
 Duplikace krychle – problém v geometrii také známý jako zdvojení krychle
 Teorém násobení – tzv. Legendrův vzorec

Technologie
 Kopírovací stroje – stroje a postupy k reprodukci tištěných materiálů, kopírování
 Audiovizuální duplikace – kopírování originálního záznamu
 Dvoukolejná trať – železnice, dvě koleje položené vedle sebe, vedoucí stejným směrem
 Víceproudá silnice – obdoba dvoukolejné trati v silniční dopravě

Ostatní
 Duplicitní publikace – publikace stejného intelektuální obsahu vydaná dvakrát od stejného autora
 Zdvojení – morfologický proces v lingvistice
 Duplicitní znovuzrození (dýchání) – terapeutická technika v alternativní medicíně
 Duplicitní smlouva – oblíbená varianta smlouvy
 Duplicitní Scrabble – varianta hry Scrabble populární ve francouzštině a některých jiných jazycích
 „Oddělit, duplikovat, diskriminovat“ – tři D: Decouple, duplicate, discriminate z výroku Madeleine Albrightová (NATO)

Reference

Literatura 
 Malá československá encyklopedie ČSAV, II. svazek, písmeno D-CH, heslo: duplicita, vydala Academia, Praha 1984
 Malá československá encyklopedie ČSAV, VI. svazek, písmeno Š-Ž, heslo: zdvojení, vydala Academia, Praha 1987

Externí odkazy